Arman Hovsepian (1921-1980), acteur et réalisateur du cinéma iranien.
 Arthur Edmund Carewe (1884-1937), acteur américain d'origine turco-arménienne, né Hovsep Hovsepian ;
 Sargis Hovsepian (1972-), footballeur arménien ;
 Garo Hovsepian (1938-), homme politique français ;
 Garéguine  Hovsepian (1867-1952), catholicos de la Grande Maison de Cilicie.